The Dutch Masters: Vermeer è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore olandese Jan Vermeer.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari statunitensi
Film su Jan Vermeer